Der President’s Cup 2018 war ein Tennisturnier, das vom 16. bis 22. Juli 2018 in Astana stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2018 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 89 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 72 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 51 kB)

ATP Challenger Astana
ATP Challenger Tour 2018